opozycja – w polityce, rodzaj ugrupowania lub grupy ugrupowań
 opozycja – w astronomii, pojęcie z zakresu mechaniki nieba
 opozycja – w językoznawstwie, zestawienie przeciwstawnych sobie elementów języka
 Opozycja – polski zespół muzyczny

Zobacz też